Název Ločki Vrh má více sídel ve Slovinsku:
 Ločki Vrh (Benedikt) – sídlo v občině Benedikt
 Ločki Vrh (Destrnik) – sídlo v občině Destrnik